En anatomie, le terme amygdale peut désigner plusieurs entités différentes :
 amygdales pharyngées, amas de tissu lymphoïde du pharynx dont la plus connue est l'amygdale palatine ;
 amygdale cérébrale, noyau situé dans le lobe temporal et jouant un rôle dans les émotions et le conditionnement ;
 amygdale du cervelet ou amygdale cérébelleuse, lobe  du cervelet.

Dans tous les cas, le terme vient du grec ancien  /  qui signifie amande, en référence à la forme de ces entités.

Selon la nomenclature anatomique moderne, le terme « amygdale » est réservé à l'amygdale cérébrale, il est remplacé par celui de « tonsille » dans le cas de l’amygdale pharyngée et par l'expression « tonsille cérébelleuse » dans le cas de l'amygdale du cervelet.

Œuvre de fiction 
Amygdales peut désigner :
 Amygdales (Tonsil Trouble), premier épisode de la saison 12 de South Park diffusé en 2008.